Balsero puede también referirse a:
 El nombre común de la planta Salix atrocinerea.
 El nombre común de la planta Salix pedicellata.